Узда́ () — город в Минской области Белоруссии. Административный центр Узденского района. 

Расположен в 74 км к юго-западу от Минска, 22 км от железнодорожной ст. Негорелое на линии Минск-Барановичи. Автомобильными дорогами связан с  Минском, Марьиной Горкой, Негорелым, Копылем, Слуцком, Несвижем.

История 
Узда известна с 1450 как «двор», то есть усадьба Корсаков, позже деревня, входившая в Минский повет ВКЛ.

20 июля 1495 г. великий князь утвердил «вырок» между Борисом Семеновичем, Глебом Остафьевичем и Ивашкой Совичем в отношении имений Андрея Корсаковича Узда и Старинки.

Со 2-й половины XVI века — местечко, принадлежавшее Кавечинским, Завишам, Красинским. В 1572 в Узде находился С. Будный в связи с изданием Библии. В середине XVIII века — в составе Минского повета Минского воеводства.

С 1793 — в составе Российской империи, центр волости Игуменского уезда Минской губернии. В 1798 владелец местечка Завиша, Казимир построил здесь деревянный костёл воздвижения Креста Господня (сохранился), действовала церковь святых Петра и Павла.

В 1829—1830 здесь работали типография И. Пресса, школа, 4 начальных учебных заведения, пивоварня, мельница, аптека, почта, 30 лавок, воскресная ярмарка.

В 1886 в Узде были: народное училище, волостное правление, школа, винокурни, пивоваренный завод, суконная фабрика, 2 мельницы, 24 лавки, церковь, костёл, синагога, мечеть, 3 молитвенных дома.

В 1897 в Узде насчитывалось 2,8 тысячи жителей.

С 17 июля 1924 — центр Узденского района Минского округа.

С 20 февраля 1938 — в Минской области.

С 27 сентября 1938 — городской посёлок.

В 1939 году в Узде было 3,5 тысячи жителей.

С 28 июня 1941 посёлок был оккупирован немецкими войсками. За годы оккупации в Узде и районе было уничтожено 5599 человек, среди которых 1740 евреев в гетто. Во время Великой Отечественной войны в Узде действовало антинацистское подполье.

29 июня 1944 посёлок освобождён 300-й партизанской бригадой имени Ворошилова, которая удерживала Узду до подхода частей 65-й армии 1-го Белорусского фронта.

С 25 декабря 1962 года — в Дзержинском районе.

С 30 июля 1966 года — центр Узденского района.

В 1970 здесь проживало 4,3 тыс. жителей, в 1989 — 8 тысяч жителей. На 10 марта 1999 проживало 9,5 тысяч жителей.

Население

Название 
Своё название город получил от речки Узда (сейчас — Уздянка), притока Уссы. Первоначальная звуковая форма гидронима — Усда. Каждая из двух частей данного названия (Ус-да) в далёком прошлом имела своё конкретное значение. Корень ус содержат многие гидронимы в бассейнах Оки, Десны, Волги, Енисея, Ангары, на территории республики Коми. Частица -да, скорее всего, означала «рукав», «приток реки» и связана с финно-уграми. Таким образом, Узда — это «приток Усы».

Герб 
В серебряном поле «голландского», или «венгерского», щита святой Пётр в золото-голубых одеждах и святой Павел в красно-голубых одеждах.

Архитектура 
Город развивается по генплану 1990 года. Рекой Уздянка разделён на 2 планировочных района: восточный (Малая Узда) с индивидуальной застройкой усадебного типа и западный, где расположены основной массив жилой застройки и общественный центр.

Исторический центр сложился в районе улицы Ленинской, соединившей 2 площади — Свободы и Красную. Административно-общественный и культурный центр сформирован вдоль улицы Советской. В центральной части возводятся 3-х и 5-этажные дома, на остальной территории преобладает 1-этажная индивидуальная застройка усадебного типа.

В 1990—2000-е годы построены 5 жилых домов, школа, административное здание Узденского лесхоза, произведена реконструкция районной больницы, здания «Белагропромбанка».

Промышленность 
В Узде действуют промышленные предприятия с различными формами собственности: ООО «Марк Формэль» (создано в 2009 году на базе  «Узденская швейная фабрика») Коммунальное производственное УП «Узденская швейная фабрика», Узденский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», УП «Узденский кооппром», а также лесхоз, ремонтные, дорожные, транспортные организации.

Образование 
В городе действуют гимназия, сельскохозяйственный профессиональный лицей, 2 средние школы, общеобразовательная санаторная школа-интернат, детско-юношеская спортивная школа, школа искусств, 3 детских дошкольных учреждения, дошкольный центр развития ребёнка «Вясёлка».

Здравоохранение 
Медицинское обслуживание населения осуществляют центральная районная больница на 220 коек, районная поликлиника на 250 посещений в смену, аптека, аптечный киоск и аптечный пункт, районный центр гигиены и эпидемиологии. Работает территориальный центр социального обслуживания населения.

Физкультура и спорт 
Для любителей физкультуры и спорта открыты спортивный клуб «Бушидо», стадион, 6 спортивных залов, 3 футбольных поля и др.

Культура 
На территории города расположены 2 библиотеки, Дом культуры, районный Центр культуры, Дом детского творчества, кинотеатр «Октябрь», историко-краеведческий музей, парк «Победы». Действуют коллективы любительского творчества, в том числе 3 народных (хор ветеранов войны и труда, ансамбль народной песни «Зборная субота», клуб мастеров «Сузор’е» Центра культуры) и 3 образцовых (театр «Усмешка», кукольный театр «Теремок», духовой оркестр школы искусств).

Памятные места 
В городе расположены братская могила партизан, могилы жертв фашизма, памятники партизанам-освободителям, воинам-интернационалистам.

Памятники архитектуры 
Костёл воздвижения Креста Господня, Свято-Петро-Павловская церковь, часовня-усыпальница конца XIX века.

Галерея

Литература

Примечания

См. также 
 Гетто в Узде

Ссылки 
 Краткая история Узды
 Сайт Узденского райисполкома

Узда
Населённые пункты Узденского района
Районные центры Минской области
Города-спутники